Concentrateur peut désigner :
 concentrateur Ethernet, en informatique, un concentrateur pour les connexions réseau Ethernet ;
 concentrateur USB, en informatique, un concentrateur pour les connexions de périphériques USB.
 concentrateur d'oxygène, dans le domaine médical, un appareil destiné aux personnes souffrant d'insuffisance respiratoire ;

 concentrateur, en électricité, le concentrateur d'un panneau photovoltaïque à concentration.